Retrato, imagem de pessoas ou objetos

Música
Retrato (álbum de DJ Caíque)
Retrato (álbum de MV Bill)
Retrato (álbum de Raimundo Fagner)
Retrato (álbum de César Menotti & Fabiano)
Retratos - Maysa

Astronomia
Retrato de família (Voyager)

Veja também
Portrait

Desambiguações de música